Андре́й Крыжано́вский:
 Крыжановский, Андрей Васильевич (1917—1967) — гвардии подполковник, командир батальона.
 Крыжановский, Андрей Николаевич — полковник, участник Туркестанских походов, командир 6-го Оренбургского казачьего полка в 1876—1877 годах.
 Крыжановский, Андрей Степанович (1936—1989) — украинский советский прозаик, сатирик и юморист.